Rännstensungar kan syfta på:
 Rännstensungar (pjäs) – en teaterpjäs av Åke Hodell
Rännstensungar (1944) – en svensk film från 1944
Rännstensungar (1974) – en svensk film från 1974